Интервью () — один из Андаманских островов, площадью 101 км². Согласно административному делению Индии, остров является частью района Маябундер.

История 
Единственный маяк на острове пострадал от цунами, вызванного катастрофическим землетрясением 2004 года в Индонезии. Позже он был отремонтирован. 
 До 2015 года на острове существовала станция наблюдения за птицами с постоянным населением, которая располагалась на западе острова возле маяка. Из-за нехватки бюджета станция перестала работать.

География 
Является частью  группы островов. Располагается к западу от пролива, разделяющего Северный и Средний Андаманы. Высота острова небольшая, достигает 113 метров в самой высокой части — заросшем лесом плато.

Фауна 
На острове проживает 80-90 диких слонов, которых завезли с материка для лесохозяйственных работ.

Демография 
Единственная деревня на острове расположена в восточной его части. Согласно переписи населения 2011 года, на острове проживает одна семья, при этом уровень грамотности населения (исключая детей моложе 6 лет) составляет 100 %.

Примечания 

Острова Индийского океана
Острова Индии
Андаманские и Никобарские острова